Helopus, que viene del griego antiguo que significa "pata del pantano", se puede referir a tres tipos de organismos:

Helopus, un género de ave.
Helopus, un género de dinosaurio, considerado inválido.
Helopus, un género de pasto.